

Geografia 
 Stadio Guido Biondi, stadio di Lanciano

Persone 

 Albano Biondi (1930-1999), docente e scrittore
 Alfredo Biondi (nato 1928), politico italiano
 Aloysio Biondi (1936-2000), giornalista brasiliano
 Andrea Biondi (nato 1965), ex pallanuotista e dirigente sportivo italiano
 Anton Francesco Biondi (1735-1805), pittore italiano
 Antonio Biondi y de Viesca (1863-1953), ammiraglio spagnolo
 Biondo Biondi (1888-1966), giurista italiano
 Cesare Biondi (1867-1936), medico e docente italiano
 Dick Biondi (nato 1932), disc jockey radiofonico statunitense
 Domenico Biondi (1855-1914), medico e insegnante italiano
 Ernesto Biondi (1855-1917), scultore italiano
 Fabio Biondi (patriarca) (1533-1618), patriarca di gerusalemme
 Fabio Biondi (nato 1961), violinista italiano
 Ferdinand Biondi, CM, CQ (1909-1998), conduttore radiofonico canadese
 Franco Biondi (nato 1947), scrittore di origine italiana
 Franco Biondi Santi (1922-2013), produttore di vino italiano
 Frank Biondi (nato 1945), dirigente d'azienda statunitense
 Frank J. Biondi (1914-2003), ingegnere statunitense
 Gian Francesco Biondi (1572-1644), scrittore e storico
 Giuseppe Biondi (1907-1976), calciatore italiano
 Guido Biondi (1952-1999), calciatore italiano
 Guido Biondi (politico) (1927-1997), politico italiano
 Jean Biondi (1900-1950), politico francese
 Laurent Biondi (nato 1959), ciclista francese
 Lawrence Biondi, S.J., presidente della università di Saint Louis
 Lidia Biondi (1942-2016), attrice italiana
 Luigi Biondi (1776-1839), scrittore e archeologo italiano
 Luigi Biondi (1840-1890), politico italiano
 Manfred A. Biondi (nato 1924), fisico statunitense
 Marcella Biondi (nata 1970), ex sciatrice alpina italiana.
 Marco Biondi (nato 1961), conduttore radiofonico italiano
 Maria Domenica Fumasoni Biondi (1766-1828), scienziato italiano
 Beato Mariano Biondi (1410-1495), beato e francescano italiano
 Mariano Biondi (nato 1950), calciatore argentino
 Marino Biondi (nato 1948), critico letterario
 Mario Biondi (cantante) (nato 1971), cantante italiano
 Mario Biondi (calciatore) (nato 1946), calciatore italiano
 Mario Biondi (scrittore) (nato 1939), scrittore e poeta italiano
 Matt Biondi (nato 1965), nuotatore statunitense
 Maurizio Biondi (nato 1962), ex cestista italiano.
 Nicola Biondi (1866-1929), pittore italiano
 Paul Biondi, compositore statunitense
 Pepe Biondi (1909-1975), comico argentino
 Peter J. Biondi (1942-2011), politico statunitense
 Pietro Biondi (nato 1939), Doppiatore ed attore italiano
 Pietro Fumasoni Biondi (1872-1960), Cardinale italiano della Chiesa cattolica romana
 Pompeo Biondi (1902-1966), giurista e docente italiano
 Salvatore Biondi (1885-1973), collezionista d'arte e storico italiano
 Ugo Biondi (nato 1873), attore e trasformista italiano.

Altro 

 Biondi (famiglia di Parma)
 Biondi (famiglia di Bibbiena)
 Biondi (famiglia di Firenze)
 Biondi (famiglia di Toscana)
 Biondi (famiglia di Pescia)
 Biondi (famiglia di Volterra)
 Biondi (famiglia piemontese e romana), marchesi e conti
 Biondi e Biondi Bartolini (famiglia di Pomarance, Volterra)
 Biondi (famiglia di Cremona)
 Biondi (famiglia di Mantova)
 Biondi (famiglia di Cesena)
 Biondi Morra (famiglia di Napoli)
 Biondi-Santi, vino

Pagine correlate
 Biondo